2003 Голяма награда на Унгария е 18-о за Голямата награда на Унгария и тринадесети кръг от Сезон 2003 във Формула 1, който се провежда на 24 август 2003, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране

Квалификации

Състезание

Бележки 
 Лидери по време на състезанието:
 Фернандо Алонсо – 69 обиколки (1 – 13, 15 – 70);
 Кими Райконен – 1 обиколка (14).
 С победата си Фернандо Алонсо става най-младия пилот (22 години и 26 дни), печелил състезание от Формула 1. Той държи този рекорд до победата на Себастиан Фетел на 2008 Голяма награда на Италия.
 Състезателите, заели местата на подиума са с най-малка средна възраст – 24 години, 7 месеца и 13 дни. Най-възрастният от тях е Хуан Пабло Монтоя – 27 години, 11 месеца и 4 дни.
 Първо състезание за Жолт Баумгартнер.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария